Het land van de Ammonieten uit de Hebreeuwse Bijbel
Ammon (Idaho), een plaats in de Amerikaanse staat Idaho
Ammon (motorfiets)

Zie ook
Amon (doorverwijspagina)